Inspecteur-chef, ou  en anglais, est un grade de la police britannique et de plusieurs services de polices suivant le modèle britannique.

Royaume-Uni 
Au Royaume-Uni, le grade d’inspecteur-chef est supérieur à celui d’inspecteur et inférieur à celui de superintendant.

Québec 
Le grade d’inspecteur-chef est un grade de la Sûreté du Québec, entre les grades d’inspecteur et directeur général adjoint.

Notes et références

Liens internes 
 Police division

Police au Royaume-Uni